Ланковое — название населённых пунктов на Украине.

 Ланковое — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Ланковое — с 1951 по 1995 год название села Теляж в Сокальском районе Львовской области.